volumen, obujam ili zapremina, mjerna veličina prostora
 volumen (likovna umjetnost)
 obujam motora, parnog stapnog stroja ili stapne sisaljke.